Imminente Luna é um curta-metragem brasileiro de 2000, dirigido por Maurício Lanzara.

O roteiro premiado pelo Governo do Estado de São Paulo - Lei de Incentivo à Cultura - foi escrito por Marcus Vinícius de Arruda Camargo e o filme foi distribuído por O2 Filmes.

Sinopse
Dois idosos (Matias e Ernesto), abandonados em um asilo dividem o mesmo quarto. Matias é otimista cria o "seu mundo" inventando histórias para fugir da realidade em que vivia que era uma verdadeira prisão. E Ernesto o grande pessimista  encarava a realidade como ela era. Fechado em seu mundo, não achava saída para o inferno em que vivia abandonado de todos. Reclamava de tudo a sua volta.

Matias vai mudando o comportamento de Ernesto com suas histórias ligadas a realidade,o que faz com que seu  amigo "resmungão" recure a imaginação que havia perdido.
Entre vários prêmios, foi premiado no Festival Internacional de Curtas de São Paulo 2000, Prêmio Aramis Millarch (Prêmio da Imprensa) Festival de Cinema, Video e Dcine de Curitiba.

Filmes do Brasil de 2000
Filmes em língua portuguesa